

Населені пункти та їхні частини
 Осіни — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осіни — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Осіни — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Осіни — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Осіни — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — село в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — село в гміні Компрахцице Опольського повіту Опольського воєводства
 Осіни — село в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Осіни — село в гміні Міжець Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Осіни — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Осіни — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Осіни — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Осіни — частина міста Тожим у Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Осіни — частина міста Шадек у Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Осіни — частина міста Гловно в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Осіни — частина міста Жори в Сілезькому воєводстві
 Осіни — частина села Древно в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осіни — частина села Перещувка в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Осіни — частина села Розвадувка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Осіни — частина села Біла-Копець у гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — частина села Скшинно в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — частина села Боршевиці-Косьцельне в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — частина села Дмосін-Перший в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Осіни — частина села Домініковіце в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Осіни — частина села Отвоцьк-Великий в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Осіни — частина села Нова Кузня в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Осіни — частина села Недзьвяда в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Осіни — частина села Потакувка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Осіни — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Осіни — частина села Келенська-Гута в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Осіни — частина села Ямно в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Осіни — частина села Ґодзішув у гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Осіни — частина села Усажув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Осіни — колонія в гміні Ґожице Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Осіни — колонія в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Осіни — осада в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки